Corythaixoides – rodzaj ptaka z podrodziny hałaśników (Criniferinae) w rodzinie turakowatych (Musophagidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce Subsaharyjskiej.

Morfologia 
Długość ciała 47–50 cm; masa ciała 210–305 g. W odróżnieniu od większości turaków zamiast gęstych lasów tropikalnych ptaki z tego rodzaju preferują sawanny.

Systematyka

Etymologia 
 Corythaixoides: rodzaj Corythaix Illiger, 1811 (turak);  -oidēs „przypominający”.
 Coliphimus: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Colius  (czepiga) oraz Phimus  (turak). Gatunek typowy: Corythaix concolor .
 Gymnoschizorhis: gr. γυμνος gumnos „goły, nagi”; rodzaj Schizorhis  (szyszak). Gatunek typowy: Chizaerhis personata .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Corythaixoides personatus – hałaśnik maskowy
 Corythaixoides concolor – hałaśnik szary

Przypisy 

Turakowate